Jaguar S-Type — спортивный седан британского автопроизводителя Jaguar, выпускавшийся в 1963—1968 годах. Не стоит путать Jaguar S-Type 1960-х годов со стилизированным под ретро Jaguar S-Type, который продавался с 1999 по 2008 годы.

История 
Jaguar Mark 2 был выпущен в 1959 году и продавался почти до конца 1960-х. Mark 2 поставлялся с двигателями таких объёмов — 2,4, 3,4 и 3,8 литра.

Скоростные характеристики 

3.4 Mark 2 с АКПП
0–60 миль/час 10.0 с
Максимальная скорость 190 км/ч

3.4S с РКПП
0–60 миль/час 13.9 с
Максимальная скорость 185 км/ч

3.8S с РКПП
0–60 миль/час 10.3 с
Максимальная скорость 201 км/ч

3.8S с АКПП
0–60 миль/час 11.5 с
Максимальная скорость 187 км/ч

Продажи 

В 1963 году было выпущено очень мало автомобилей S-Type.

Производство автомобилей по годам:
1963 – 43
1964 – 7,032
1965 – 9,741
1966 – 6,260
1967 – 1,008
1968 – 909

Примечания

Ссылки 
 Register with records and photos of the S-Type
 Enthusiast website devoted to the original the S-Type

S-Type (1963)